Avedano ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Avedano (geb. 1924), italienischer Fußballspieler
 Ferdinando Avedano (1863–nach 1900), italoamerikanischer Opernsänger (Tenor)